Red Bull je energetický nápoj, může mít ale i jiné významy:

 Red Bull – nápoj
 Red Bull GmbH – firma

Sport 
 Red Bull Brasil – brazilský fotbalový tým. 
 RB Leipzig – německý fotbalový tým.
 New York Red Bulls – americký fotbalový tým 
 FC Red Bull Salzburg – rakouský fotbalový tým. 
 EC Red Bull Salzburg – rakouský hokejový tým.
 Team Red Bull – tým americké automobilové série NASCAR
 Red Bull Racing – tým Formule 1 
 Red Bull RB3 – monopost týmu formule 1
 Red Bull RB4 – monopost týmu formule 1
 Red Bull RB5 – monopost týmu formule 1
 Red Bull Arena (Harrison) fotbalový stadion týmu New York Red Bulls 
 Red Bull Arena (Salcburk) fotbalový stadion týmu FC Red Bull Salzburg